6-й чемпионат Молдавии по футболу сезона-1996/97 — турнир Национального молдавского дивизиона, в котором приняли участие 16 клубов. Чемпионом впервые стал кишинёвский «Конструкторул».

Итоговая таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионат Молдавии по футболу
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году
Спорт в Молдавии в 1997 году
Спорт в Молдавии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997